«Комму́на» (до 1922 года — «Вóлхов») — морское вспомогательное судно ВМФ РФ, спасатель подводных лодок, по конструкции — катамаран. Старейшее судно ВМФ России и старейшее в мире судно, фактически находящееся на вооружении и выполняющее боевые задачи.

По состоянию на 2021 год находится в составе Черноморского флота. Прошло модернизацию, оборудовано подводным роботом Seaeye Panther Plus.

История 
Идею строительства специализированного спасательного судна для нужд подводников подал в июне 1909 года командир подводной лодки «Кефаль» Сибирской флотилии В. А. Меркушов. В своей докладной записке он в качестве примера ссылался на немецкое судно , характеристики которого ему стали известны ранее, во время службы на Балтике, из литературы и от офицеров принимавших подводные лодки типа «Карп» на немецкой верфи Germaniawerft в Киле.  Идею заметили, и к 1911 году на Путиловском заводе разработали проект, который оказался лучшим из представленных на конкурс.  c Обществом Путиловских заводов был подписан контракт на строительство судна.

Крёстной матерью стала третья дочь императора Николая II великая княжна Мария Николаевна. 17 ноября 1913 года она разбила о борт судна бутылку шампанского и дала ему имя «Волхов» (), по основной версии — в честь новгородской реки, по другой — в честь библейских волхвов. Портрет княжны Марии с тех пор занимает почётное место в кают-компании судна.

В 1915 году построенное на Путиловской верфи судно вошло в состав Российского императорского флота.

В некоторых источниках утверждается, что при строительстве использовалась особая ковкая корабельная сталь, прозванная «путиловской», метод изготовления которой впоследствии якобы был утрачен, и благодаря этой стали даже через сто лет после спуска на воду корпусные конструкции корабля находятся в отличном состоянии. Однако по данным специалистов Российского государственного архива военно-морского флота (РГА ВМФ), данные утверждения не имеют никаких оснований. В процессе строительства «Волхова» использовалась стандартная на то время сименс-мартеновская сталь (сегодня принято называть её просто мартеновской, хотя процесс получения данного типа литой стали был предложен Сименсом и Мартеном). В результате проведённых экспертами Роскосмоса исследований было установлено, что с большой долей вероятности, высокие антикоррозионные свойства стали корпуса «Волхова» были получены в результате её воронения в ходе строительства судна.

Первым местом базирования судна стал Ревель, где «Волхов» использовался как плавучая база подводных лодок, транспортируя до 10 запасных торпед, 50 тонн топлива, а также предоставляя каюты для размещения до 60 подводников.

Впервые «Волхов» был применён в июне 1917 года при подъёме подводной лодки АГ-15 (проекта «Американский Голланд») у Аландских островов. Этот эпизод позже вошёл в повесть «Подводники» А. С. Новикова-Прибоя, а «Волхов» в ней описан под именем «Мудрец»:

а спасательным судном «Волхов» с глубины 13,5 метра была успешно поднята затонувшая при навигационной аварии подводная лодка «Единорог» (типа «Барс»).

31 декабря 1922 года судно «Волхов» было переименовано в «Коммуну».

В 1928 году «Коммуной» (командир — С. И. Рябков) была поднята подводная лодка 

В 1932 году «Коммуна» обнаружила, а в апреле-июне 1933 года подняла с глубины 84 метра затонувшую в 1931 году подводную лодку «Рабочий» (Б-9), причём в процессе поисков был также обнаружен броненосец «Русалка», пропавший без вести в море ещё в 1893 году, и лишь позднее всего в нескольких десятках метров от «Русалки» обнаружили и искомую лодку. К. Д. Золотовский (военный моряк, водолаз, участник Великой Отечественной войны, писатель), в 1930-е годы работавший в ЭПРОНе, посвятил поискам «Рабочего» и находке «Русалки» рассказ «Девятка» из сборника рассказов «Рыба-одеяло».

В годы Великой Отечественной войны служило в составе Балтийского флота, обеспечивало ремонт подлодок, в том числе докование субмарин типа «Малютка». За 1942 год кораблём подняты со дна 10 судов и 1 катер, оказана помощь ряду повреждённых кораблей, включая линкор «Октябрьская революция». В 1943 году поднят буксир «Иванов». Сформированные и обученные на судне водолазно-спасательные команды поднимали затонувшие на переправах танки, грузовики на «Дороге жизни» и т. д. Сама «Коммуна» получила повреждения от близкого разрыва немецкой авиабомбы при авианалёте 18 октября 1941 года.

В конце ноября 1956 года судно вновь заступило на боевое дежурство: с глубины 45 метров была поднята протараненная эсминцем подводная лодка М-200. В октябре 1957 года с глубины 73 метра была поднята подводная лодка М-256.

В 1967 году «Коммуна» была передислоцирована из Кронштадта в Севастополь.

В 1973 году переоборудовано в носитель подводных аппаратов. Оснащено аппаратом (автономным снарядом) АС-6 типа «Поиск-2» проекта 1832.

В 1977 году «Коммуна» занималась подъёмом со дна потерпевшего крушение самолёта Су-24.

В 1984 году были планы по передаче судна в ведение Академии наук СССР, однако они не были осуществлены, и «Коммуна» была переоборудована для выполнения первоначальных функций судна-спасателя.

17 ноября 2013 года исполнилось 100 лет со дня спуска судна на воду. 14 июля 2015 года в Севастополе торжественно отметили вековой юбилей со дня подъёма Андреевского флага на уникальном судне-спасателе.

В 2016 году на время ремонта СС «Саяны», оборудовано спасательным глубоководным аппаратом АС-28 (проекта 1855 «Приз»).

В 2022 году «Коммуна» обследовала место гибели крейсера «Москва».

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература 
 Царьков А. В новую эпоху — с новым именем. // Морской сборник. — 2022. — № 12. — С. 31—34.

Ссылки 
.
.
 Flot.sevastopol.info: Спасательное судно «Коммуна».
 
 

Военные корабли Российской империи
Вспомогательные корабли и суда ВМФ России
Суда по алфавиту
Вспомогательные корабли и суда ВМФ СССР
Корабли и суда ЭПРОН